La Coupe Latine 1953 s'est déroulée à Lisbonne et Porto et s'est terminée le  par la finale à l'Estádio da Luz à Lisbonne. a vu la victoire du Stade de Reims.

Demi-finales 

|- 

|}

Match pour la troisième place 

|}

Finale

Voir aussi 
Coupe Latine de football

Coupe Latine de football
Football en 1953
Compétition de football à Lisbonne
Football à Porto
Événement sportif international au Portugal
Sport en juin 1953
Événement sportif à Porto